Хаггард; Гаґґард

 Генрі Райдер Гаґґард (1856—1925) — англійський письменник, юрист, агроном і ґрунтознавець; класик світової пригодницької літератури, творець літературного жанру «загублений світ».
 Кріс Гаґґард (* 1971) — південноафриканський професійний тенісист; переможець шести турнірів ATP в парному розряді.
 Мерл Гаґґард (1937—2016) — американський співак і композитор.
 Тед Гаґґард (* 1956) — американський проповідник, євангеліст. Фігурант гомосексуального скандалу.

 Гаґґард — американо-канадський фільм 2003 року.
 Haggard — німецький музичний проект, виконувач симфонічний метал.
 USS Haggard — ескадрений міноносець ВМС США.

 Гаґґард — невключена територія в окрузі Ґрей, Канзас.